

Pessoas
Francisco Antônio Afonso
Francisco Antônio Cardoso de Meneses e Sousa
Francisco Antônio Castorino de Farias
Francisco Antônio Dutra Rodrigues
Francisco Antônio Paulo Matarazzo Sobrinho
Francisco Antônio Pimenta Bueno
Francisco Antônio Raposo
Francisco Antônio Ribeiro
Francisco Antônio Rocha Pita e Argolo
Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior
Francisco Antônio da Veiga Cabral da Câmara
Francisco Antônio de Almeida Morato
Francisco Antônio de Almeida e Albuquerque
Francisco Antônio de Barros e Silva
Francisco Antônio de Carvalho Lima Junior
Francisco Antônio de Mello Reis
Francisco Antônio de Moura
Francisco Antônio de Oliveira
Francisco Antônio de Oliveira Lopes
Francisco Antônio de Sales
Francisco Antônio de Sousa
Francisco Antônio de Sousa Queirós Filho

Desambiguações de antropônimos